Tyler Christopher (1972-) est un acteur américain.
 Tyler Christopher (1983-) est un athlète canadien.